Michel o Míchel puede referirse a:

Nombre Michel (en español: Miguel)
 Michel Adanson, botánico francés;
 Michel Bounan, escritor y médico francés;
 Míchel Carrilero, exfutbolista y entrenador español, que jugó en varios equipos de Madrid y Andalucía;
 Michel del Castillo, escritor;
 Michel Gérard, página de desambiguación;
 Míchel González, exfutbolista y entrenador español, que jugó en el Real Madrid y fue internacional;
 Míchel Herrero, futbolista español;
 Michel Houellebecq, escritor francés;
 Míchel Macedo, futbolista brasileño;
 Míchel Madera, futbolista español;
 Michel Onfray, filósofo francés;
 Michel Rolle, matemático francés;
 Míchel Salgado, exfutbolista español;
 Michel Samper, cantante español;
 Miguel Ángel Sánchez Muñoz, exfutbolista y entrenador español, vinculado principalmente al Rayo Vallecano.

Apellido Michel
 Alfonso Michel, mexicano;
 Anette Michel, mexicana;
 Anneliese Michel, alemana;
 Henri Michel, francés;
 James Michel, político seychelense;
 Jaydy Michel, mexicana;
 Louis Michel (1947), político belga;
 Louise Michel, francés;
 Luis Ernesto Michel;
 Manuel Michel, militar mexicano;
 Mario Michel (1960).

Saint Michel
 Saint-Michel, en Francia;
 Monte Saint-Michel.